Siemens ima več pomenov:

 siemens oz. simens, enota za električno prevodnost
 Siemens (podjetje), nemško inženirsko podjetje
 Ernst Werner von Siemens, nemški elektotehnik in izumitelj